The Extraordinaires peut désigner :
The Extraordinaires, groupe américain de rock ;
The Extraordinaires, groupe de chanteurs a cappella britannique, avec un répertoire varié (Doo-Wop, rock 'n' roll, gospel, ska, reggae, rhythm and blues, jazz).